Il singolare del torneo di tennis Stowe Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bob Lutz che ha battuto in finale Johan Kriek 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Peter Fleming (secondo turno)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (semifinali)
 Bill Scanlon (secondo turno)

 Johan Kriek (finale)
 Kim Warwick (primo turno)
 Bernie Mitton (quarti di finale)
 Vincent Van Patten (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stowe Open 1980